Ballast (verzwaring), een flexibel toepasbare (regelbare) verzwaring van iets met het doel om de stevigheid of stabiliteit te vergroten
 Smoorspoel, een elektrisch element dat een (hoge) zelfinductie heeft, en zo stroomveranderingen vermindert of vertraagt
 Ballast (Drenthe), een buurtschap in de gemeente Coevorden
 Ballastbed, een lichaam van steenslag, waarin de dwarsliggers van een spoorweg zijn ingebed
 Objecten, stoffen, of abstracte zaken zoals kennis, die in een bepaald geval nutteloos zijn, en die men beter niet kan meenemen of tot zich nemen, omdat ze voor ongemak zorgen waar geen voordeel tegenover staat. 

Film
Ballast (2008), Amerikaanse film uit 2008
Ballast (2012), Nederlandse film uit 2012